Тодор Банов Кушев е български революционер, деец на Вътрешната македонска революционна организация.

Биография 

Тодор Кушев е роден на 2 (15) февруари 1901 година в град Велес, тогава в Османската империя. Баща му Бано Кушев и чичо му Петър Кушев са легални дейци на ВМОРО, а брат му Илия Кушев е войвода на ВМРО. Тодор Кушев се присъединява също към ВМРО, но е убит в сражение със сръбска потеря на 19 септември 1925 година край Гевгели.

На 30 ноември 1941 година, по времето на българското управление в части от Вардарска Македония, тленните останки на Тодор и Илия Кушеви са положени тържествено в гроба на баща им във Велес.

Външни препратки

Родословие

Бележки 

Български революционери от Македония
Дейци на ВМРО
Родени във Велес
Борци срещу сръбската въоръжена пропаганда в Македония
Тодор
Вардарска Македония под сръбска власт
Жертви на режима в Кралство Югославия
Починали в Гевгели
Погребани в Централните софийски гробища